

Коутсвілл — місто, штат Індіана
 Коутсвілл — місто, штат Пенсільванія